La Supercoupe de Belgique 2009 est un match de football qui a été joué le , entre le vainqueur du championnat de division 1 belge 2008-2009; le Standard de Liège et le vainqueur de la coupe de Belgique 2008-2009; le RC Genk. Le Standard a remporté la supercoupe 2 buts à 0.

Feuille de match 

2009
Événement sportif à Liège
Face-à-face du Standard de Liège
Face-à-face du KRC Genk
Football en Belgique en 2009
Sport en juillet 2009